Marie-Agnès Cailliau-de Gaulle (1889-1982), une résistante française, sœur ainée du général de Gaulle ;
 Michel Cailliau, un résistant français, fils de Marie-Agnès ;
 Robert Cailliau (1947-), un informaticien belge, pionnier du web.